Краячич:
 Краячич, Иван — югославский политик, председатель Народной скупщины Хорватии в 1963—1967 годах.
 Краячич, Славен — хорватский бобслеист, член Олимпийской сборной Хорватии 2010 года.
 Краячич, Стево — югославский генерал.